Szentléleki pálos kolostor néven ismert:

Pálos kolostor (Bükkszentlélek), Miskolc
Pálos kolostor (Pilisszentlélek), Esztergom